Moma är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1820. Enligt Catalogue of Life ingår Moma i familjen Pantheidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen nattflyn.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Moma